Börskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Börsskär (ö i Finland, Österbotten), 
 Börskär (ö i Finland), Österbotten, Sydösterbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar